Die Bad Salzufler Thermalquellen dienten ursprünglich der Salzgewinnung und sind heute mit noch neun vorhandenen Quellen und Brunnen ein wesentlicher Bestandteil des Kur- und Bäderbetriebes der Stadt Bad Salzuflen im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe in Deutschland.

Definition 
Wasser, das mindestens 14 Gramm gelöster Stoffe pro Liter enthält, wird als „Sole“ (aus spätmittelhochdeutsch sul, sol für „Salzbrühe“) bezeichnet. Wenn Sole mit mehr als 20 °C an die Erdoberfläche gelangt, wird sie als „Thermalsole“ bezeichnet.

Geologie und Hydrogeologie 
Die Thermalquellen von Bad Salzuflen sind an ein tektonisches Störungssystem im Salzetal gebunden. Die Gegend gehört regionalgeologisch zum tektonisch stark gestörten Randbereich des Westfälisch-Lippischen-Keuper-Berglandes. Entlang der Tiefenstörungen dringen mobilisierte Tiefengrundwässer an die Oberfläche. Im Untergrund löst Kohlensäure salinare Gesteine des Zechsteins, Röts sowie Mittleren Muschelkalks und transportiert die Lösungsfrachten entlang der tiefreichenden Störungen. Bei einigen Quellen vermischt sich das salinare Tiefengrundwasser mit Süßwasser, so dass die Quellen durch unterschiedliche hydrogeochemische Charakteristik gekennzeichnet sind.

Messwerte 
Erfasst wurden bei den Analysen von 1955 bis 2018 die wichtigsten Anionen (elektrisch negativ geladene Ionen) und Kationen (elektrisch positiv geladene Ionen):
Anionen
Bromid-Ion (Br-), Chlorid-Ion (Cl-), Fluorid-Ion (F-), Hydrogencarbonat-Ion (HCO3-), Iodid-Ion (I-), Nitrat-Ion (NO3-), Nitrit-Ion (NO2-) sowie das Sulfat-Ion (SO42-)

Kationen
Ammonium-Ion (NH4+), Calcium-Ion (Ca2+), Eisen-Ion (Fe2+), Kalium-Ion (K+), Lithium-Ion (Li+), Magnesium-Ion (Mg2+), Mangan-Ion (Mn2+), Natrium-Ion (Na+) und Strontium-Ion (Sr2+)

Geschichte 
Mitte des 11. Jahrhunderts werden die Siedlung „Uflon“ und eine dort befindliche Salzstätte erstmals schriftlich erwähnt. „Uflon“ bedeutet in Altniederdeutsch „am Wald“ (uf oder up = auf oder an; lon oder loh = Nutzwald, lichter Wald, Gehölz).

Der Blomberger Pfarrer Johannes Piderit (1559–1639) beschrieb in der von ihm im Jahr 1627 verfassten „Lippischen Chronik“ (Chronicon Commitatus Lippiae), der ersten Darstellung der lippischen Geschichte und des Hauses Lippe, die Entdeckung der Salzufler Salzquelle wie folgt:

Bis zum Verkauf des Salzufler Salzwerks an die Fürstliche Kammer im Jahr 1766, befand sich dieses im Besitz des Salzkollegiums bzw. der Salzgewerken. Das Salz wurde – ohne Gradierung – durch Kochen in großen Pfannen gewonnen.

Erstmals wurde der Salzgehalt, bzw. die Löthigkeit der Sole in einem Schreiben von 1766 mit „12“ angegeben, doch ist dieser hohe Wert mangels fehlender weiterer Angaben zu bezweifeln. 1825 gab der salzburgisch-bayerische Beamte und Geograph, Joseph Ernst von Koch-Sternfeld, in seiner Beschreibung 57 deutscher Solequellen einen Wert von „6½ Procent für die Uflensche Quelle“ an.

Johann Wilhelm Constantin (J.W.C.) Trampel (1765–1833), Sohn des Salineninspektors Johann Christian Trampel (1737–1800), der 1779 die Aufsicht über die Salzufler Saline übernommen hatte, gibt 1794 in seinem zweiten Heft des „Beytrags zur Verbesserung der Salzwerke für Salzkundige und Cameralisten“ den Solegehalt des das Gradierwerk versorgenden Brunnens wie folgt an:
Die Brunnensohle dieses Werks enthält in zwey Pfunden oder 24 Unzen:
671 Gr. reines Kochsalz. 40 –– fließbares Salz. 31¼ –– Selenit. 6½ –– Kalkerde. 3 –– Bittersalzerde. =  Summe 75 1¾ Gran.
Nach der hiesigen Salzspindel wiegt sie 9½ Grad.

In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts wurden von der Fürstlichen Saline zu Salzuflen folgende Mengen Salz produziert:

Quellen und Brunnen

Gustav-Horstmann-Sprudel 

Ehemals: Neuthermalsprudel
Erbohrt: 1919 bis 1927; 1969
Tiefe: 1.018 Meter
Geologie: Unterer Buntsandstein
Schüttung: 90.000 Liter je Stunde
Temperatur: 31,9 / 37,5 / 38,0 °C (2010/2003/~1968)
pH-Wert: 6,6 (2010)
Summe gelöster Stoffe: 126.369 / 123.558 Milligramm je Liter (2010/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 2.867 Milligramm je Liter (2010)
Verwendung: Bäder
Hydrogeochemische Charakteristik: Eisen- und fluoridhaltiger Thermal-Sol-Säuerling
Koordinaten: 

Das untere Foto zeigt den Neuthermalsprudel 1927; im Hintergrund sind Häuser an der Wüstener – und der Alten Vlothoer Straße zu sehen.

Die tiefste, teuerste, salzhaltigste und wärmste Quelle ist der am Ende des Landschaftsgartens gelegene Gustav-Horstmann-Sprudel, benannt nach dem Salzufler Kurdirektor Gustav Horstmann. 1919 begannen die schwierigen Bohrarbeiten durch quarzitische Bänke von hoher mineralischer Härte, bis in 375 Metern Tiefe eine kohlensäurehaltige Solequelle ermittelt wurde. Bei einer Sanierung im Jahre 1967 wurde das Bohrloch mit den härtesten Bohrmeißeln der Welt, eigens aus den USA eingeflogen, aufgewältigt. Der Gustav-Horstmann-Sprudel liefert 90.000 Liter pro Stunde mit einem Mineralgehalt von 10,9 Prozent bei einer Auslauftemperatur von 37,5 Grad Celsius und einem Kohlendioxid-Gehalt von 2.867 Milligramm pro Kilogramm. Die Quelle kommt aus einer Tiefe von 1.018 Metern und speist heute die Thermalsolebecken der VitaSol-Therme. Besonderheit ist die durch eine Plexiglaskuppel freie Sicht auf den Quelltopf. Die ergiebige Thermalquelle ist an den Kreuzungsbereich zweier tektonischer Störungen – die Salzetalzone und Asentalstörung – gebunden.

Mineralgehalt des Gustav-Horstmann-Sprudels
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2018, 2010 bzw. 2003

Inselbrunnen 

Erbohrt: 1936
Tiefe: 52,4 Meter
Geologie: Schilfsandstein
Schüttung: 300 Liter je Stunde
Temperatur: 12,4 / 12,6 °C (2010/2003)
pH-Wert: 6,6 (2010)
Summe gelöster Stoffe: 9.019 / 6.370 Milligramm je Liter (2010/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 353 Milligramm je Liter (~1968)
Verwendung: Trinkkur
Hydrogeochemische Charakteristik: Natrium-Calcium-Chlorid-Sulfat-Wasser
Koordinaten: 

Als Ergänzung der Sophienquellen kam 1936 der Inselbrunnen hinzu. Er wurde auf der Insel im großen Kurparksee in 52,4 Metern Tiefe abgeteuft und gelangt unterstützt durch ein Pumpenwerk auch direkt in den Brunnenausschank der Wandelhalle. Er erschließt ein Mineralwasser, das aus dem Schilfsandstein stammt.

Mineralgehalt des Inselbrunnens
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2003 bzw. 2010

Leopoldsprudel 

Erbohrt: 1904/1906
Tiefe: 534 Meter
Schüttung: 1.500 bis 2.000 Liter je Stunde
Temperatur: 21,7 °C
Summe gelöster Stoffe: 79.123 Milligramm je Liter
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 1.298 Milligramm je Liter (~1968)
Verwendung: Bäder
Hydrogeochemische Charakteristik: Thermal-Sol-Säuerling
Koordinaten: 

Mitten im Kurpark steht das Wahrzeichen Bad Salzuflens, der Brunnentempel über dem Leopold-Thermalsprudel. Das aufschäumende Bohrwasser löste während der Bohrarbeiten (1905/06 – das obere Foto zeigt den Bohrturm) bei seiner Einleitung in die Salze bis zur Bega und Werre ein Fischsterben aus, der Salzgehalt übertraf den der bisher genutzten Paulinen- und Sophienquelle fast um das Doppelte. Unmittelbar nach der Bohrung floss das Thermalwasser aus dem Unteren Muschelkalk mit 70 Kubikmeter/Stunde artesisch aus.

Mit der Erschließung dieser Therme wurde Salzuflen zum Thermalbad. Taufpate und Namensgeber war der letzte regierende Fürst Lippes, Leopold IV. zur Lippe. Die Weihung des Thermalsprudels fand am 24. Juli 1907 im Beisein seiner Frau, Bertha von Hessen-Philippsthal-Barchfeld, sowie den Kindern, Julius, Leopold und Karoline, statt.

Aus einer Tiefe von 534 Metern sprudeln 1.500 bis 2.000 Liter pro Minute. Diese kohlensäurehaltige Thermalquelle hat eine Auslauftemperatur von 21,7 Grad Celsius, 7,1 Prozent Mineralgehalt und 1.298 Milligramm pro Kilogramm Kohlendioxid-Gehalt.

Der 1910 erbaute Brunnentempel steht seit dem 23. Februar 1990 unter Denkmalschutz.

Mineralgehalt des Leopoldsprudels
Alle Angaben in Gramm je Liter gemäß Analyse um 1925

Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Analyse im Jahr 1955

Loosequelle 

Erbohrt: 1889/1891
  – Neu erbohrt: 1964/1965
Tiefe: 400 Meter
  – Neue Tiefe: 64 Meter
Geologie: Oberer Buntsandstein
Schüttung: 25.000 Liter je Stunde (1891)
  – Neue Schüttung: 75.000 (1965), heute gedrosselt
Temperatur: 14,25 / 14,2 / 13 °C (2010/2003/1899)
pH-Wert: 6,6 (2010)
Summe gelöster Stoffe: 6.114 / 5.916 Milligramm je Liter (2010/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 616 Milligramm je Liter (~1968)
Verwendung: Trinkkur
Hydrogeochemische Charakteristik: Natrium-Calcium-Chlorid-Sulfat-Hydrogencarbonat-Wasser
Koordinaten: 

Das untere Bild zeigt das alte Brunnenhaus der Loosequelle Anfang der 1920er Jahre.

Schon vor dem Jahr 1600 gab es an der Loose eine schwach mineralisierte Quelle, den Loosebrunnen. 1601 ließ Graf Simon VI. – zu dem Zeitpunkt im „Salzstreit“ mit der Stadt Salzuflen – für ein eigenes Salzwerk an der Loose eine Solequelle erbohren. Die Bedeutung der Loosequelle für den Badebetrieb beginnt aber erst, als 1889/1891 eine bis auf 400 Meter tiefergehende Bohrung zur Erschließung der Schichten angesetzt wurde: 25.000 Liter sprudelten je Stunde hervor, der Hauptzufluss der Quelle liegt bei 134 Meter Tiefe, in Schichten des Muschelkalks. Der Sulfat-Anteil im Mineralwasser entstammt hingegen aus den Gesteinen des Gipskeupers.
Mitte der 1960er Jahre wurde die Quelle bis zu einer Tiefe von 64 Meter neu erbohrt, der Ausstoß von 75.000 Liter je Stunde wird mittels eines Absperrschiebers soweit gedrosselt, dass nur noch eine geringe Menge überläuft. Zweimal wöchentlich wird das Wasser der Loosequelle für Trinkkuren zur Wandelhalle im Salzufler Kurpark transportiert.

Mineralgehalt der Loosequelle
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2021, 2018, 2010 bzw. 2003

Alle Angaben in Gramm je Liter gemäß Analyse um 1925

Einheit der Angaben nicht beschrieben; Analyse vor April 1899

Neu-Brunnen 

Erbohrt: 1913
Tiefe: 54 Meter
Geologie: Oberer Gipskeuper
Schüttung: 10.000 Liter je Stunde
Temperatur: 12,7 / 12,2 °C (2010/2003)
pH-Wert: 6,4 (2010)
Summe gelöster Stoffe: 32.040 / 29.309 Milligramm je Liter (2010/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 748 / 704 Milligramm je Liter (2010/~1968)
Verwendung: Gradierung, Inhalation
Hydrogeochemische Charakteristik: Calcium-Sulfat-Sol-Säuerling

Eine Ausnahme unter den neun Bad Salzufler Heilquellen ist der 1913 in 54 Metern Tiefe erschlossene Neu-Brunnen; denn er befindet sich westlich des Salzetales an der Ecke Goethestraße/Obernbergstraße, und nicht wie die anderen acht Quellen allesamt im Salzetal. Seine einprozentige Sole wurde sogar in Flaschen versandt, bis der Mineralgehalt auf 2,8 Prozent stieg, so dass Ende des Zweiten Weltkriegs der Brunnenversand und 1955 auch der örtliche Ausschank eingestellt wurden. Das Mineralwasser entstammt einer Kluftzone im Steinmergelkeuper.

Mineralgehalt des Neu-Brunnens
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2010 bzw. 2003

Alle Angaben in Gramm je Liter gemäß Analyse um 1925

Paulinenquelle 

Erbohrt: 1802
Tiefe: 63 Meter
Geologie: Rätkeuper
Schüttung: 10.000 Liter je Stunde
Temperatur: 13,5 / 12,2 / 12,5 °C (2011/2003/~1899)
pH-Wert: 5,9 (2011)
Summe gelöster Stoffe: 78.948 / 81.334 Milligramm je Liter (2011/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 1.540 Milligramm je Liter (2011)
Verwendung: Inhalation, Gradierung
Hydrogeochemische Charakteristik: Sol-Säuerling
Koordinaten: 

Das obere Foto zeigt den alten Pumpenturm über der Paulinenquelle um 1920. Er wurde für die Errichtung des heutigen Brunnendenkmals (Foto unten) um 1934 abgerissen.

Bad Salzuflens älteste noch erhaltene Quelle ist die 1802 in 63 Meter Tiefe angebohrte und nach der Fürstin Pauline zur Lippe (1769–1820) benannte Paulinenquelle auf dem Salzhof. Das Heilbad Salzuflen gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, jedoch war die Bohrung zur Sicherung der Sole für die Salzgewinnung sehr wichtig. Mit einem Mineralgehalt von 7,6 Prozent und 1.540 Milligramm freiem Kohlendioxid pro Kilogramm ist die Paulinenquelle eine Kohlensäure-Sole und wird heute als Gradierquelle genutzt. Die Paulinenquelle wurde 1934 mit dem vom Architekten Rudolf Günther und dem Bildhauer Gustav Reitner gemeinschaftlich gestalteten Brunnendenkmal überbaut und gehört zu den denkmalgeschützten Bauwerken. Die Quelle bezieht ihren Wasserzufluss über Störungen im Rhät-Sandstein.

1818, in der ersten Saison des „Fürstlich-Lippischen Solbades Salzuflen“, wurden auf dem Salzhof 1025 Bäder verabreicht.

Mineralgehalt der Paulinenquelle
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2011 bzw. 2003

Alle Angaben in Gramm je Liter gemäß Analyse um 1925

Einheit der Angaben nicht alle beschrieben; Analyse von 1882, 1894 und 1899

Sophienbrunnen 

Erbohrt: 1953
Tiefe: 12,5 Meter
Geologie: Oberer Gipskeuper
Schüttung: 300 Liter je Stunde
Temperatur: 14,5 / 11,7 °C (2010/2003)
pH-Wert: 6,3 (2010)
Summe gelöster Stoffe: 27.468 / 28.418 Milligramm je Liter (2010/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 939 / 179 Milligramm je Liter (2010/~1968)
Verwendung: Trinkkur
Hydrogeochemische Charakteristik: Natrium-Calcium-Chlorid-Wasser

Der Sophienbrunnen, wie die Sophienquelle benannt nach Fürstin Sophie zur Lippe (1834–1904), wurde bereits 1925 in der Nähe der alten Trinkhalle im Kurpark in 18 Metern Tiefe erschlossen. Im Laufe der Zeit floss immer wieder Süßwasser zu, so dass 1953 nahe dem Leopoldsprudel der heutige Sophienbrunnen neu erschlossen wurde. Sein Mineralgehalt liegt bei 1,1 Prozent. Hydrogeochemisch stellt es eine Mischung aus Süßwasser, das aus dem quartären Talkies stammt, und Mineralwasser des Steinmergelkeupers dar. Durch eine Leitung wird er direkt in den Brunnenausschank der Wandelhalle geleitet. Er ist der mineralhaltigste der drei Salzufler Trinkbrunnen.

Mineralgehalt des Sophienbrunnens
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2010 bzw. 2003

Sophienquellen a und b 

Erbohrt: 1839 / 1962
Geologie: Gipskeuper
Schüttung: 11.000 Liter je Stunde

a
Tiefe: 49,6 Meter
Temperatur: 15,3 / 13,05 °C (2010/2003)
pH-Wert: 6,3 (2010)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 871 / 1.640 Milligramm je Liter (2010/~1968)
Verwendung: Gradierung
Hydrogeochemische Charakteristik: Calcium-Sulfat-Sol-Säuerling
b
Tiefe: 9,0 Meter
Temperatur: 13,55 °C (2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 484 Milligramm je Liter (~1968)
Verwendung: Bäder
Hydrogeochemische Charakteristik: Sole

Quasi Zwillingstöchter sind die 1833/39 zur Unterstützung der Paulinenquelle auf der „Bleiche“ erbohrten und zwischen 1875 und 1882 nach Fürstin Sophie zur Lippe (1834–1904) benannten Sophienquellen (a) und (b). Sie erschließen in einer Bohrtiefe von 216 Metern die salinaren Tiefenwässer des Gipskeupers. Zwei verschiedene Mineralwässer kamen dort zutage, von denen das eine zum Baden und das andere zur Kochsalzgewinnung genutzt wurden. 1960 wurden die Quellen verschlossen und 50 Meter entfernt durch zwei neue Bohrungen ersetzt. Die eine versandete und wurde 1984 wieder verschlossen. Die zweite ist 49,6 Meter tief und liefert bis heute eine fünfeinhalbprozentige Kohlensäure-Sole.

Mineralgehalt der Sophienquelle (a)
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2010 bzw. 2003

Quelle a oder b sowie Einheit der Angaben nicht beschrieben; Analyse vor April 1899

Thermalsprudel III 

Erbohrt: 1956 bis 1960
Tiefe: 412,75 Meter
Geologie: Unterer Keuper
Schüttung: ~ 75.000 Liter je Stunde
Temperatur: 20,9 / 21,4 °C (2010/2003)
pH-Wert: 6,2 (2010)
Summe gelöster Stoffe: 73.901 / 61.647 Milligramm je Liter (2010/2003)
Gelöstes freies Kohlendioxid (CO2): 1.550 / 2.261 Milligramm je Liter (2010/~1968)
Verwendung: Bäder
Hydrogeochemische Charakteristik: Eisen- und fluoridhaltiger Thermal-Sol-Säuerling
Koordinaten: 

Direkt im Eingangsbereich des Kurgastzentrums gelegen befindet sich die Therme III. Die von 1956 bis 1958 erbohrte jüngste Quelle liefert gedrosselt etwa 25 Liter Sole pro Sekunde und ist mit ihrem sprudelnden Brunnenaufbau eine besondere Attraktion im Kurgastzentrum. Die Quelle weist eine Auslauftemperatur von 21,4 Grad Celsius, einen Mineralgehalt von 6,5 Prozent sowie einen Kohlendioxidgehalt von 2.261 Milligramm pro Kilogramm auf. Die Hauptzuflüsse der Quelle liegen in den Gesteinen des Unteren Keupers und Oberen Muschelkalks.

Mineralgehalt des Thermalsprudels III
Alle Angaben in Milligramm je Liter gemäß Kontrollanalyse im Jahr 2010 bzw. 2003

Literatur

Sonstiges

Weblinks 

 Staatsbad Salzuflen: Sole – Kraft aus den Salzufler Heilquellen
 Private Seite Quellenatlas: Bad Salzuflen (PDF; 475 kB)

Einzelnachweise 

Gewässer in Bad Salzuflen
Thermalquelle
Quelle in Nordrhein-Westfalen